

Musica 
 Pulver – album di debutto dei Lifelover

Persone 
 Hans Pulver (1902-1977) – allenatore di calcio e calciatore svizzero
 Jens Pulver (1974) – atleta di arti marziali miste statunitense
 Lara Pulver (1980) – attrice britannica
 Liselotte Pulver (1929) – attrice teatrale e attrice cinematografica svizzera
 Max Pulver (1889-1959) – grafologo svizzero
 Lev Pulver (1883-1970) – compositore russo-ebraico

Pagine correlate 
 Polvere (disambigua)